La Route nationale 82 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 82 en Belgique
 Route nationale 82 en Estonie
 Route nationale 82 en France métropolitaine

Voir aussi